Baden-Baden — cidade termal no estado de Baden-Württemberg, Alemanha
Marca de Baden-Baden — estado extinto do Sacro Império Romano-Germânico, cuja capital era a cidade de Baden-Baden
 Baden Baden ou Pierron — localidade do estado do Illinois

Cervejaria Baden Baden — cervejaria no estado de São Paulo, Brasil

Baden-Baden TV Film Festival — festival de programas de TV realizado na cidade de Baden-Baden

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos